Diemelsee ist
 Diemelsee, Stausee auf der Grenze von Hessen und Nordrhein-Westfalen
 Diemelsee (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Naturpark Diemelsee, Naturpark in Hessen und Nordrhein-Westfalen